Burn har flera betydelser:

 Burn (album) – ett album av Deep Purple
 Burn (Industry-sång) – en sång av den irländska gruppen Industry
 Burn (dryck) – en energidryck 
 Burn (singel av Ellie Goulding) – en singel av engelska sångerskan Ellie Goulding
 Burn, North Yorkshire – en ort i England
 Burn! (Queimada) - en italiensk film från 1969